Серина () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Бергамо.

Население составляет 2214 человек (2008 г.), плотность населения составляет 82 чел./км². Занимает площадь 27 км². Почтовый индекс — 24017. Телефонный код — 0345.

В коммуне 25 марта особо празднуется Благовещение Пресвятой Богородицы.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20060830031744/http://www.serina-bg.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики